En Pologne, Sobótka peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Sobótka, une ville,
 Sobótka, une gmina.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Sobótka, un village du powiat de Koło, 
 Sobótka, un village du powiat d'Ostrów Wielkopolski.

dans la voïvodie de Podlachie
 Sobótka, un village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Sobótka, un village du powiat d'Opatów, 
 Sobótka, un village du powiat de Skarżysko.